La dictature du profit est un terme utilisé par Karl Marx pour désigner la conception selon laquelle l'économie doit diriger l'ensemble des actions politiques et économiques d'une société. En d'autres termes, une société où seul le profit compte est une dictature du profit. 

Sa conception se rapproche de la loi du profit mais avec une nuance plus anticapitaliste.

Liens internes 
 Dictature du prolétariat
 Capitalisme
 Communisme
 Loi du profit
 Néolibéralisme

Concept et outil théorique marxiste